Кубок Польщі з футболу 2020–2021 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул вперше здобув Ракув.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2020

|}

1/32 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 вересня 2020

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2020

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 лютого 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 квітня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Польщі на soccerway 

2020–2021 
Польща
Польща
Футбол
Футбол